Daydreaming – album di Morris Day del 1987
 Daydreaming – album di Rafael Anton Irisarri del 2007
 Daydreaming – singolo dei Massive Attack del 1990
 Daydreaming – singolo di Kid Sister del 2010
 Daydreaming – singolo dei Paramore del 2013
 Daydreaming – singolo dei Radiohead del 2016
 Day Dreaming – singolo di Aretha Franklin del 1972
 Day Dreaming – singolo di DJ Drama del 2009

Pagine correlate 
 Daydreamin'